Spanyolország
Polanco, község Kantábria autonóm közösségben

 Mexikó
Polanco, Chihuahua állam Batopilas községének egyik települése